EBT steht als Abkürzung für:

 Earnings Before Taxes, Gewinn vor Steuern (auch: Ergebnis vor Steuern, Vorsteuergewinn), eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens
 East Broad Top Railroad, eine Schmalspureisenbahn in Pennsylvania, USA
 Einsatzgruppe zur Bekämpfung des Terrorismus, ehemalige Sondereinheit des österreichischen Bundesministeriums für Inneres, seit 2002 Teil des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung
 Electronic Benefit Transfer, Nutzung von magnetisch codierten Karten für die Vergabe von Sozialleistungen in USA und Großbritannien
 Elektroniker für Betriebstechnik, in Deutschland ein anerkannter Ausbildungsberuf nach der Neuordnung der Elektroberufe vom 3. Juli 2003
 Elektronische Bauelemente Teltow, ein Kombinat aus mehreren Herstellerbetrieben passiver Bauelemente
 Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft, Sitz in Burgdorf, Schweiz
 EuroBillTracker, eine Website, deren Ziel es ist, die Verbreitung einzelner Eurobanknoten weltweit zu verfolgen
 Excess Baggage Ticket, Übergepäck-Ticket im Flugverkehr
 Evidenzbasierte Therapie, Teilaspekt der evidenzbasierten Medizin

EBT